Branly peut faire référence à :
 Édouard Branly (1844-1940), physicien et médecin français, pionnier de la radio.
 le musée du quai Branly - Jacques-Chirac ou  musée des Arts premiers ou arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, musée français situé quai Branly, dans le  de Paris.

Voir aussi